

Carriera 
Ha giocato nella massima serie dei campionati hongkonghese, portoghese, brasiliano e saudita, e nella seconda divisione brasiliana.

Note

Collegamenti esterni